Lista de viscondados em Portugal#Visconde de Almeida, título português
Paulo Martins de Almeida, 1º visconde de Almeida, título brasileiro